Het PDC World Darts Championship 2023 was de 30ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 15 december 2022 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De finale werd gespeeld op 3 januari 2023. Peter Wright was de titelverdediger. Hij versloeg in 2022 Michael Smith met 7–5 en behaalde zo zijn tweede wereldtitel.

Michael Smith versloeg Michael van Gerwen met 7–4 in de finale en behaalde zo zijn eerste wereldtitel. Smith gooide de enige 9-darter van het toernooi in de finale, nadat Van Gerwen zijn laatste dart voor een 9-darter miste in dezelfde leg.

Door het toernooi te winnen werd Smith ook de nieuwe nummer 1 op de PDC Order of Merit voor de eerste keer in zijn carrière.

Prijzengeld

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestaat uit 96 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 27 november 2022 plaatsten zich direct voor het toernooi als reekshoofd. Zij starten in de tweede ronde. Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de tweeëndertig hoogste niet reeds gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2022 zich. Daarnaast zijn er nog 32 spelers die zich konden kwalificeren via Internationale Qualifiers.

Reekshoofden 
De wereldkampioen van 2021, Gerwyn Price, stond voor aanvang van het WK aan de leiding van de PDC Order of Merit en is als nummer één geplaatst in het toernooi. Regerend kampioen van 2022 Peter Wright, die ook kampioen werd in 2020, is het tweede reekshoofd en Michael van Gerwen, de drievoudig wereldkampioen van 2014, 2017 en 2019 is het derde reekshoofd. Van Gerwen won in 2022 vier grote toernooien: de Premier League, de World Matchplay, de World Grand Prix en de Players Championship Finals. Naast Price, Wright en Van Gerwen kwalificeerden drie andere voormalige PDC-wereldkampioenen zich als reekshoofd: wereldkampioen 2018 Rob Cross is het zesde reekshoofd, wereldkampioen 2015 en 2016 Gary Anderson is het elfde reekshoofd en PDC-wereldkampioen 2007 Raymond van Barneveld is het 32ste en laatste reekshoofd. De BDO-wereldkampioen van 2014, Stephen Bunting, kwalificeerde zich als 21ste reekshoofd als een van de twee BDO-kampioenen die zich kwalificeerden als reekshoofd, naast viervoudig BDO-kampioen Van Barneveld.

De beste reekshoofden achter Price, Wright en van Gerwen zijn Grand Slam of Darts 2022-kampioen Michael Smith, viervoudig winnaar in de European Tour 2022 Luke Humphries, Rob Cross, World Grand Prix 2021-kampioen Jonny Clayton en UK Open 2021-kampioen James Wade. Andere kampioenen van grote toernooien in 2022 die zich kwalificeerden als reekshoofd waren de als 9de geplaatste UK Open-kampioen Danny Noppert, Masters-kampioen Joe Cullen op de 13de plaats, Europees kampioen 
Ross Smith op de 19de plaats en Damon Heta, de helft van het zegevierende Australische World Cup of Darts-team, een plaats lager op de 20ste plaats.

Pro Tour Qualifiers 
Josh Rock, winnaar van een evenement in de PDC Pro Tour 2022 en Wereldkampioen Jeugd 2022, is in zijn debuutjaar de hoogst genoteerde niet-geplaatste speler op de PDC Pro Tour Order of Merit 2022. De wereldkampioen van 2011 en 2012, Adrian Lewis, kwalificeerde zich ook via de Pro Tour. BDO-wereldkampioen 1996 Steve Beaton kwalificeerde zich ook via de Pro Tour, waarmee hij zijn record van 32 opeenvolgende WK-optredens verlengde.

Naast Rock waren Martin Lukeman, Scott Williams, Danny Jansen, Cameron Menzies, John O'Shea en Adam Gawlas debutanten op het PDC Wereldkampioenschap. Andere spelers die zich via de Pro Tour kwalificeerden, waren onder meer Heta's World Cup of Darts-teamgenoot Simon Whitlock.

Niet-gerangschikte qualifiers 
De laatste groep van 32 qualifiers werd bepaald door een reeks internationale qualifiers en secundaire tours. De PDC Development en Challenge Tours, die in 2021 waren opgesplitst in Britse en EU-secties, werden hersteld als uniforme tours, waarbij de top twee van elke tour zich kwalificeerde. Er werd voor het eerst een nieuw Aziatisch kampioenschap gehouden, waarbij de vier halve finalisten van dat evenement zich kwalificeerden voor het Wereldkampioenschap. De kwalificatiewedstrijd van EuroAsian Darts Corporation, die voornamelijk werd betwist door spelers uit Rusland en Wit-Rusland, werd geannuleerd nadat beide landen waren geschorst in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne in 2022. In plaats daarvan werd er een speciale kwalificatiewedstrijd gehouden voor alleen Oekraïense spelers, waarbij Vladyslav Omeltsjenko de eerste Oekraïense speler ooit werd die zich kwalificeerde voor het Wereldkampioenschap.

Viervoudig BDO-wereldkampioen dames Lisa Ashton en regerend WDF-wereldkampioen dames Beau Greaves kwalificeerden zich via de PDC Women's Tour. De winnares van de allereerste Women's World Matchplay die werd gehouden in juli 2022, werd in november met terugwerkende kracht uitgeroepen tot een WK-plek, waarmee Fallon Sherrock, de enige vrouw die eerder een wedstrijd op het PDC World Darts Championship wist te winnen, zich kwalificeerde. World Seniors Darts Masters 2022-kampioen David Cameron wist zich ook te kwalificeren, aangezien hij de hoogst gerangschikte Canadese speler was op het Championship Darts Circuit. De laatste drie plaatsen werden toegekend door een kwalificatiewedstrijd voor de niet-gekwalificeerde PDC Tour Card-houders, waarbij BDO-wereldkampioen 1995 Richie Burnett zich voor het eerst sinds 2014 kwalificeerde en Ryan Joyce en Jeff Smith ook terugkeerden naar het Wereldkampioenschap.

Debutanten via de internationale en uitnodigingswedstrijden waren Sebastian Białecki, David Cameron, Mal Cuming, Leonard Gates, Beau Greaves, Xicheng Han, Prakash Jiwa, Paolo Nebrida, Vladyslav Omeltsjenko, Robert Owen, Nathan Rafferty, Grant Sampson, Danny van Trijp en Nobuhiro Yamamoto.

Format 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het principe "single in, double out", waarbij de spelers 501 punten moeten scoren om een leg te winnen, eindigend op een double of de bullseye. De wedstrijden worden gespeeld in sets, waarbij elke set gewonnen kan worden volgens "best of 5 legs". Tijdens elke ronde, behalve de eerste, moet de laatste set worden gewonnen met twee legs verschil, tenzij de setscore naar 5-5 gaat. In dat geval wordt er een "sudden-death leg" gespeeld, waarbij er voorafgaand niet naar de bullseye wordt gegooid om te bepalen wie mag beginnen.

De wedstrijden worden langer naarmate het toernooi vordert:

Speelschema 
De loting werd live uitgevoerd door Wayne Mardle en Mark Webster op Sky Sports News en werd gestreamd via YouTube op 28 november.

Eerste ronde (laatste 96) 
In de eerste ronde waren de geplaatste spelers vrij.

Tweede ronde en verder (vanaf laatste 64)

Statistieken

Algemeen 

1

Hoogste gemiddeldes 
Deze tabel toont de hoogste gemiddeldes die werden behaald door de spelers gedurende het toernooi.

Deelnemers per land

Bijzonderheden 
 Steve Beaton stond voor de 32ste keer op een WK darts, waarvan 22 opeenvolgende keren op het PDC World Darts Championship. Daarmee verbrak hij zijn eigen record van 2022.
 Richie Burnett keerde acht jaar na een uitsluiting door cocaïnegebruik terug op het WK darts.
 Richie Burnett en Lewis Williams hebben beiden de bijnaam "The Prince of Wales".
John O'Shea en José Justicia hebben beiden de bijnaam "The Joker".
 Deelnemers Cameron Menzies en Fallon Sherrock hebben een liefdesrelatie.
 Vladyslav Omeltsjenko was de eerste Oekraïense speler ooit die zich kwalificeerde voor het wereldkampioenschap.
 Beau Greaves was met een leeftijd van 18 jaar de jongste deelnemer van deze editie en Steve Beaton met een leeftijd van 58 jaar de oudste.
 Tijdens zijn wedstrijd tegen Ritchie Edhouse in de eerste ronde speelde David Cameron gedurende enige tijd met een wesp op zijn rug. Hetzelfde overkwam Danny Noppert in de derde ronde tegen Alan Soutar.
 In de derde ronde liet Michael van Gerwen in zijn partij tegen Mensur Suljović een gemiddelde van 107.66 per beurt noteren. Een veelbesproken moment uit die wedstrijd is de keuze van Van Gerwen om een wedstrijdpijl op de bull elders te richten en zo een andere score over te houden, waarna Suljović 161 uitgooide voor de set. Uiteindelijk won Van Gerwen nog met 4-2. 
 Ross Smith miste in de derde ronde vijf wedstrijdpijlen, waarna Dirk van Duijvenbode in laatst mogelijke leg van de de verlenging met zijn eerste wedstrijdpijl een eind aan de partij maakte. Tezamen gooiden de spelers 31 keer de maximale score van 180, waarvan er 19 afkomstig waren van Smith. Daarmee werd zowel het record voor het individuele aantal 180'ers in een wedstrijd van zeven sets geëvenaard als dat van het gezamenlijke aantal verbroken.
 Door in de vierde ronde Alan Soutar te verslaan, werd Gabriel Clemens de eerste Duitser die een kwartfinale haalde op het PDC World Darts Championship. In die kwartfinale was hij met 5-1 vervolgens ook te sterk voor Gerwyn Price, waarmee hij eveneens de eerste Duitser in een halve finale van het WK darts werd.
 Door in de kwartfinale langs Jonny Clayton te gaan, werd Dimitri Van den Bergh de eerste Belg die een halve finale haalde op het PDC World Darts Championship.
 In de kwartfinale die hij tegen Gabriel Clemens speelde, had Gerwyn Price gedurende enige tijd een gehoorbeschermende koptelefoon op.
 Er werd in totaal 901 keer de maximale score van 180 gegooid in deze editie.

Darts in 2022
Darts in 2023
2023